Бенно Ландсбергер (; 21 апреля 1890, Фридек-Мистек, Австрийская Силезия — 26 апреля 1968, Чикаго) — немецкий и американский ассириолог, шумеролог и хеттолог.

Биография 
Родом из евреев. С 1908 году изучал ориенталистику в Лейпцигском университете. Среди его учителей были арабист Август Фишер и ассириолог Генрих Циммерн. В 1913 году там же защитил диссертацию.

В 1914 году призван на службу в австрийскую армию. Служил на Восточном фронте, где в 1916 году был тяжело ранен и награждён Золотым крестом за заслуги (:de:Goldenes Verdienstkreuz).

После войны в 1920 году защитил в Лейпцигском университете диссертацию на степень хабилитированного доктора и в 1926 году назначен чрезвычайным профессором. В 1928 году, как преемник известного ориенталиста Петера Йенсена, получил должность полного профессора в Марбургском университете, однако уже в 1929 г. вернулся в Лейпциг как преемник Г. Циммерна. Сыграл большую роль в чтении шумерских и эламских документов, был одним из сторонников гипотезы о прототигридских языках.

В 1935 г. уволен нацистами с должности, после чего по приглашению Анкарского университета переехал туда на работу, где участвовал в организации новообразованного факультета языков, истории и географии.

В 1948 году приглашён на работу в Восточный институт Чикагского университета, директором которого был Торкильд Якобсен, где проработал до 1955 года. В этот период принял американское гражданство.

В 1958 году стал членом-корреспондентом Саксонской академии наук.

Сочинения 
 Der kultische Kalender der Babylonier und Assyrer: I. Die altbabylonischen Lokalkalender, Leipzig 1914 (Dissertation) (Leipziger semitistische Studien. Bd 6, H. 1. 1915)
 Assyrische Handelskolonien in Kleinasien aus dem dritten Jahrtausend, Leipzig 1925 (Der Alte Orient, Bd. 24. H. 4)
 Die Fauna des alten Mesopotamien nach der 14. Tafel der Serie Har-ra=Hubullu, Hirzel, Leipzig 1934 (Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-Historische Klasse, Bd. 42, Nr. 6)
 Die Serie ana ittisu, Pontificum Institutum Biblicum, Rom 1937 (Materialien zum sumerischen Lexikon, Bd. 1)
 Sam’al. Karatepe herabelerinin keşfi ile ilgili araştirmalar; Birinci kisim, Türk tarih Kurum basimevi, Ankara 1948 (Türk tarih Kurumu Yayinlarindan, no 16 a)
 The date Palm and its by-products, 1967
 Nachruf auf Heinrich Zimmern. In: Zeitschrift für Assyriologie 40, 1932, S. 133—143
 Zur 100. Wiederkehr des Geburtstages von Heinrich Zimmern. In: Forschungen und Fortschritte. Nachrichtenblatt der deutschen Wissenschaft und Technik 36, 1962, S. 219—220
 August Fischer zum 70. Geburtstag, Forschungen und Fortschritte 11, 1935, S. 62-63.

Примечания

Литература 
 Daniel A. Foxvog, Anne Draffkorn Kilmer: Benno Landsberger’s Lexicographical Contributions. In: Journal of Cuneiform Studies. Vol. 27, Nr. 1, Jan. 1975, , S. 3-64.
 Ronald Lambrecht: Politische Entlassungen in der NS-Zeit. Vierundvierzig biographische Skizzen von Hochschullehrern der Universität Leipzig (= Beiträge zur Leipziger Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte. Bd. 11). Evangelische Verlags-Anstalt, Leipzig 2006, ISBN 3-374-02397-5, S. 124—127.
 Joachim Oelsner: Der Altorientalist Benno Landsberger. Wissenschaftstransfer Leipzig — Chicago via Ankara. In: Stephan Wendehorst (Hrsg.): Bausteine einer jüdischen Geschichte der Universität Leipzig (= Leipziger Beiträge zur Jüdischen Geschichte und Kultur. Bd. 4). Leipziger Universitäts-Verlag, Leipzig 2006, ISBN 3-86583-106-0, S. 269—285.

Ссылки 
 Biografisches PDF auf hethitologie.de

Ассириологи
Шумерологи
Хеттологи
Лингвисты Германии
Лингвисты США
Востоковеды Германии
Востоковеды США
Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Преподаватели Марбургского университета
Преподаватели Анкарского университета
Преподаватели Чикагского университета
Иммигрировавшие в США из Германии
Члены Саксонской академии наук
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии